Condado de Thomas es el nombre de tres condados en los Estados Unidos;

 Condado de Thomas (Georgia)
 Condado de Thomas (Kansas)
 Condado de Thomas (Nebraska)